Frederico Maurício de La Tour de Auvérnia é o nome de três nobres franceses :

 Frederico Maurício de La Tour de Auvérnia, Duque de Bulhão (1605-1652) - Soberano do Ducado de Bulhão;
 Frederico Maurício de La Tour de Auvérnia, Conde de Auvérnia (1642-1707) - filho do anterior;
 Frederico Maurício de La Tour de Auvérnia, Príncipe de Turenne (1702-1723) - bisneto do seu homónimo, Duque de Bulhão.

Desambiguação
Casa de La Tour de Auvérnia
Duques de Bulhão